Le Nunavut est un territoire inukophone du Canada.
 Air Nunavut est une compagnie aérienne du Canada basée à Iqaluit.
 Nunavut est une circonscription électorale fédérale canadienne.